bł. Andrzej Gallerani (zm. 1251)
 bł. Andrzej (zm. 1260) – dominikanin z Sandomierza, męczennik
 bł. Andrzej Conti (1240–1302) – włoski franciszkanin, pustelnik
 bł. Andrzej Franchi (1335–1401) – włoski dominikanin, biskup Pistoi
 bł. Andrzej Abellon (1375–1450) – francuski dominikanin
 bł. Andrzej z Peschiera (1400–1485) – włoski dominikanin, błogosławiony katolicki
 bł. Andrzej Hibernon z Alcantarilla (1534–1602) – hiszpański franciszkanin
 bł. Andrzej de Soveral (ok. 1572–1645) – brazylijski jezuita, misjonarz, męczennik
 bł. Andrzej Yoshida (zm. 1617) – japoński męczennik
 bł. Andrzej Murayama Tokuan (zm. 1619) – japoński męczennik
 bł. Andrzej Yakichi (1615–1622) – japoński męczennik
 bł. Andrzej z Phú Yên (1625 lub 1626–1644) – wietnamski męczennik
 bł. Andrzej Abel Alricy (1712–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Andrzej Grasset de Saint-Sauveur (1758–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Andrzej Angar (ok. 1759–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Andrzej Ferrari (1850–1921) – arcybiskup Mediolanu
 bł. Andrzej Jacek Longhin (1863–1936) – włoski kapucyn, biskup
 bł. Andrzej Iszczak (1887–1941) – duchowny greckokatolicki, męczennik
 bł. Andrzej Zadeja (1891–1945) – albański ksiądz i pisarz, męczennik.
 bł. Andrzej Solá Molist (1895–1927) – hiszpański klaretyn, misjonarz, męczennik

Zobacz też: Święty Andrzej